Cet article présente une liste des pays du monde dans lesquels la langue espagnole est parlée comme langue maternelle ou comme seconde langue. Les chiffres proviennent principalement de l'article Demografía de la lengua española publié en 2006 par Francisco Moreno Fernández et Jaime Otero Roth sur le site de l'Université complutense de Madrid.

Notes et références 

pays
Hispanophones
Langue internationale ou mondiale